Термин доњи ганглион може да се односи на:

 доњи ганглион језично-ждрелног живца и
 доњи ганглион живца лутаоца.